Palestro, općina u Italiji
Palestro (topovnjača)
Palestra Italia